Niemcy:
 Geiselberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz
 Geiselberg – góra

Zobacz też:
 Geiselsberg